Die Open d’Orléans 2011 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Oktober 2011 in Orléans stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Orléans